I82  ou I-82 peut faire référence à :
 Autres embolies et thromboses veineuses, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-82, nom initial du sous-marin I-182 de la Marine impériale japonaise, ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Interstate 82, une autoroute inter-États américaine reliant Ellensburg à Hermiston.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres